Duckwitzstraße steht für:

 Duckwitzstraße (Bremen)
 Duckwitzstraße (Dresden)